Osoby o tym nazwisku:
 Hilary Gwizdała − polski malarz
 Jerzy Gwizdała − polski ekonomista, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016–2020
 Ryszard Gwizdała − polski polityk, poseł na Sejm
 Wilhelm Wichurski (właśc. Wilhelm Gwizdała) − polski aktor teatralny i telewizyjny